

Politici 
George Mitchell (1781-1832) – politico statunitense, ex membro del Congresso da Maryland
George Mitchell (1867-1937) – primo ministro della Rhodesia del Sud
George Mitchell (1877-1939) – politico neozelandese
George Mitchell (1894-1961) – membro dell'Assemblea legislativa del Nuovo Galles del Sud
George Mitchell (n. 1933) – ex senatore del Maine, inviato speciale per il Medio Oriente per l'amministrazione Obama, ex leader della maggioranza al Senato ed ex presidente della Disney

Sportivi 
George Mitchell (n. 1897) –  giocatore di cricket inglese
George Mitchell (1901-1988) – giocatore di pallanuoto statunitense
George Mitchell (n. 1912) – arbitro di calcio scozzese

Altri 
George Mitchell (1905-1972) – attore statunitense
George Mitchell (1899-1972) – jazzista statunitense
George Mitchell (1917-2002) – musicista scozzese
George Mitchell (1919-2013) – imprenditore texano, costruttore, e pioniere della tecnologia del gas di scisto